José Pardo puede referirse a:
 José Pardo y Aliaga (1820-1877), político y poeta peruano.
 José Pardo Sastrón (1822-1909), botánico español.
 José Pardo Bazán y Mosquera  (1827-1890), político y escritor español.
 José Pardo y Barreda (1864-1947), abogado, diplomático y político peruano que fue presidente de Perú dos veces.